Dhuis est le nom de :

 une rivière de l'Aisne, en  : la Dhuis
 un aqueduc situé en  : l'Aqueduc de la Dhuis qui détourne une partie des eaux de la rivière Dhuis vers Paris.

Les dhuis (ou duits) sont également de petits îlots faisant office de digues au milieu de la Loire lorsqu'elle traverse Orléans.